Mato puede referirse a:

en España 
Mato (Taboada), parroquia del concello de Taboada.
O Mato (Chantada), parroquia del concello de Chantada.
O Mato (Palas de Rey), lugar y parroquia del concello de Palas de Rey.
O Mato (Sarria), lugar y parroquia del concello de Sarria.
Santo Estevo do Mato (Pantón), parroquia del concello de Pantón.
Santo Estevo do Mato (Sarria), parroquia del concello de Sarria.
Mato (Brión), lugar de la parroquia de Luaña, concello de Brión.
Mato (Cuntis), lugar de la parroquia de Cequeril, concello de Cuntis.
Mato (La Estrada), lugar de la parroquia de Berres, concello de La Estrada.
Mato (Cercio), lugar de la parroquia de Cercio, concello de Lalín.
Mato (Cristimil), lugar de la parroquia de Cristimil, concello de Lalín.
Mato (Méixome), lugar de la parroquia de Méixome, concello de Lalín.
Mato (Páramo), lugar de la parroquia de Friolfe, concello de Páramo.
O Mato (Allariz), lugar de la parroquia de Allariz (Santiago), concello de Allariz.
O Mato (Aranga), lugar de la parroquia de San Vicente de Fervenzas, concello de Aranga.
O Mato (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
O Mato (Begonte), lugar de la parroquia de Saavedra, concello de Begonte.
O Mato (Bergondo), lugar de la parroquia de Ouces, concello de Bergondo.
O Mato (Boqueijón), lugar de la parroquia de Oural, concello de Boqueijón.
O Mato (Carballedo), lugar de la parroquia de Marzás, concello de Carballedo.
O Mato (Cartelle), lugar de la parroquia de Vilar de Vacas, concello de Cartelle.
O Mato (Castro de Rey), lugar de la parroquia de San Xiao de Mos, concello de Castro de Rey.
O Mato (Celanova), lugar de la parroquia de Mourillós, concello de Celanova.
O Mato (Cospeito), lugar de la parroquia de Pino, concello de Cospeito.
O Mato (Guitiriz), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
O Mato (Láncara), lugar de la parroquia de Muro, concello de Láncara.
O Mato (Maside), lugar de la parroquia de Rañestres, concello de Maside.
O Mato (Melide), lugar de la parroquia de O Barreiro, concello de Melide.
O Mato (O Chao do Fabeiro), lugar de la parroquia de O Chao do Fabeiro, concello de Monforte de Lemos.
O Mato (As Nocedas), lugar de la parroquia de As Nocedas, concello de Monforte de Lemos.
O Mato (Ribas Altas), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
O Mato (Santa Mariña do Monte), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de Monforte de Lemos.
O Mato (Seoane), lugar de la parroquia de Seoane, concello de Monforte de Lemos.
O Mato (Noya), lugar de la parroquia de Roo, concello de Noya.
O Mato (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Caboi, concello de Otero de Rey.
O Mato (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Carres, concello de Oza-Cesuras.
O Mato (Padrenda), lugar de la parroquia de Padrenda, concello de Padrenda.
O Mato (San Vicente de Castillón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, concello de Pantón.
O Mato (Santalla de Toiriz), lugar de la parroquia de Santalla de Toiriz, concello de Pantón.
O Mato (Vilamelle), lugar de la parroquia de Vilamelle, concello de Pantón.
O Mato (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Puebla de Trives.
O Mato (Poyo), lugar de la parroquia de Poio (San Salvador), concello de Poio.
O Mato (Cícere), lugar de la parroquia de Cícere, concello de Santa Comba.
O Mato (Santa Sabiña), lugar de la parroquia de Santa Sabiña, concello de Santa Comba.
O Mato (Saviñao), lugar de la parroquia de Mourelos, concello de Saviñao.
O Mato (Sobrado), lugar de la parroquia de Roade, concello de Sobrado.
O Mato (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadañedo.
Mato de Abaixo, lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.
Mato de Arriba, lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.
Mato Grande, lugar de la parroquia de Cañás, concello de Carral.
Mato tras do Souto, lugar de la parroquia de Cospindo, concello de Puenteceso.
O Mato Vello, lugar de la parroquia de Pedornes, concello de Oya.
A Corte do Mato, lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Oza-Cesuras.
A Vila do Mato, lugar de la parroquia de Ferreira de Pantón, concello de Pantón.
Vilar do Mato, lugar de la parroquia de Santiago de Arriba, concello de Chantada.

en Perú 
Distrito de Mato

en Portugal 
Mato (Ponte de Lima), antigua freguesia.